Căpățânești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien: 

 Căpățânești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Căpățânești (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți